Хо́ллендер ( и Holländer, ; устаревший вариант  написания: Голленде́р) — немецкая и польская фамилия, так называли выходцев из Нидерландов.

Известные носители:

Холлендер 
  (1898—1986) — американский биофизик и радиобиолог.
 Холлендер, Виктор (1866—1940) — немецкий пианист, дирижер и композитор. Брат Густава и Феликса Холлендеров, отец Фридриха Холлендера.
 Холлендер, Густав (1855—1915) — немецкий скрипач, композитор и музыкальный педагог, брат Виктора и Феликса Холлендеров.
 Холлендер, Тадеуш (1910—1943) — польский поэт, сатирик, переводчик.
 Холлендер, Феликс (1867—1931) — немецкий писатель, брат Виктора и Густава Холлендеров.
 Холлендер, Фридрих (1896—1976) — немецкий и американский композитор, сын Виктора Холлендера.

Холландер 
 Холландер, Бенно (1853—1942) — британский скрипач, альтист, композитор и дирижёр.
 Холландер, Джейкоб Гарри (1871—1940) — американский экономист.
 Холландер, Ксавьера (род. 1943) — американская сутенёрша и журналистка.
 Холландер, Одри (род. 1979) — американская порноактриса.
 Холландер, Том (род. 1967) — английский актёр.

См. также 
 Голендер-Друкер, Дорит (род 1949) — посол Израиля в России в 2010—2015 годах.
 Франк, Эдит, урождённая Голлендер

Примечания